Astill ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Astill, britischer Schauspieler
 Len Astill (1916–1990), englischer Fußballspieler
 Tommy Astill (1889–1970), englischer Fußballspieler